34-й чемпионат мира по горнолыжному спорту прошёл с 3 по 15 февраля 1997 года в Сестриере, Италия.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Сайт Международной федерации лыжного спорта

1997
Горнолыжный спорт в 1997 году
Спортивные соревнования в Пьемонте